A 430-as jelzésű autóbusz a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvar és Bér, Fő tér között közlekedő helyközi járat.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||34
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Örs vezér tere||33
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Vidámvásár utca||32
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Kistarcsa, Megyei kórház||31
|align=left|
|-
|4|| Kistarcsa, vendéglő||30
|align=left|
|-
|5|| Kerepes, Templom tér||29
|align=left|
|-
|6|| Gödöllő, autóbusz-állomás||28
|align=left|
|-
|7|| Gödöllő, Egyetem||27
|align=left| 
|-
|8
| Gödöllő, Máriabesnyő vasúti megállóhely bejárati út
|26
|align=left| 
|-
|9||Domonyvölgy||25
|align=left|
|-
|10||Bagi elágazás||24
|align=left|
|-
|11|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||23
|align=left|
|-
|12|| Aszód, vasútállomás bejárati út||22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Aszód, vasútállomás megállót csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, vasútállomás||*
|align=left|
|-
|13|| Aszód, Arany János utca||21
|align=left|
|-
|14|| Aszód, Falujárók útja 19.||20
|align=left|
|-
|15|| Kartal, 2-es km kő||19
|align=left|
|-
|16|| Kartal, Bartók Béla út||18
|align=left|
|-
|17|| Kartal, orvosi rendelő||17
|align=left|
|-
|18|| Kartal, posta||16
|align=left|
|-
|19|| Kartal, Szőlő utca||15
|align=left|
|-
|20|| Kartal, autóbusz-forduló||14
|align=left|
|-
|21|| Verseg, kállói elágazás||13
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Verseg, községháza megállóból is indulnak járatok Szirák felé. A budapesti buszok nem érintik.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Verseg, községházavégállomás||∫
|align=left|
|-
|22|| Verseg, Kökényesi út 4.||12
|align=left|
|-
|23|| Héhalom, községháza||11
|align=left|
|-
|24|| Héhalom, egyházasdengelegi elágazás||10
|align=left|
|-
|25|| Pajtapuszta, Tsz. major||9
|align=left|
|-
|26|| Palotás, Templom térvégállomás||8
|align=left|
|-
|27|| Pajtapuszta, Tsz. major||7
|align=left|
|-
|28|| Egyházasdengeleg, szövetkezeti italbolt||6
|align=left|
|-
|29|| Szirák, TÜZÉP telep||5
|align=left|
|-
|30|| Szirák, római katolikus templom||4
|align=left|
|-
|31|| Szirák, pálinkafőzde||3
|align=left|
|-
|32|| Bér, újtelep||2
|align=left|
|-
|33|| Bér, Polgármesteri Hivatal||1
|align=left|
|-
|34|| Bér, Fő térvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Kistarcsa autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XVI. kerületének közlekedése